

Sigle 
 Yokohama National University – Università nazionale di Yokohama, università giapponese

Codici 
 ynu – codice ISO 639-3 della lingua yahuna